Маккайла Мэттьюс (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 4 августа 1979 года в Бристоле. Дебютировала в порноиндустрии в 1999, в возрасте около 20 лет. В начале карьеры снялась в четырёх фильмах после знакомства с Алишей Класс, которая была танцовщицей в клубе, где работала Маккайла. Класс рекрутировала Мэттьюс, и та начала работать по контракту с Сеймором Баттсом. Её первым фильмом для Баттса стал Thighs Wide Open, где у неё была сцена двойного проникновения с Хершелом Сэваджем и Тайсом Бьюном.

В 2001 году была номинирована на AVN Awards как лучшая новая старлетка, а также победила в номинации «лучшая групповая сцена» с фильмом Mission to Uranus вместе с Алишей Класс и Hakan Serbes.

Кроме съёмок у  Сеймора Баттса также немного снималась для студий Evil Angel, GM Video, Metro, Odyssey, Pleasure Productions, Pure Play Media, United Nathan и VCA.

Ушла из индустрии в 2004 году, снявшись в 40 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 The Gapes of Wrath (2000)
 Mission to Uranus (2000)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США